FD, Fd, f.d. eller fd kan avse: 

 FD – en akademisk titel, se filosofie doktor
 FD – en böjlig, magnetisk skiva, se floppy disk
 FD – Gen3 av Mazda RX-7
 f.d. – en förkortning av "före detta", se Lista över förkortningar

Se även
 FreeDOS